Next Top Model – franchising statunitense 
Next Top Model – reality show greco 
Next Top Model – reality show romeno